Nicollet ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Olivier Nicollet (1751–1801), französischer Jurist
 Joseph Nicolas Nicollet (1786–1843), französischer Mathematiker und Geograph

Weiteres:
 Nicollet (Mondkrater), benannt nach Joseph Nicolas Nicollet
 Nicollet County, County im US-Bundesstaat Minnesota
 Nicollet (Minnesota), Stadt im gleichnamigen County

Siehe auch:
 Nicolet